Talalajiwka (ukrainisch ; russische Entsprechung Talalajewka/Талалаевка) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Talalajiwka, Siedlung städtischen Typs in der Oblast Tschernihiw, Rajon Talalajiwka
 Dorf in der Oblast Tscherkassy, Rajon Chrystyniwka, siehe Talalajiwka (Chrystyniwka)
 Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Nischyn, siehe Talalajiwka (Nischyn)

Siehe auch:
 Rajon Talalajiwka